Hupe steht für:

 Hupe, ein Signalgerät
 Hupe (Lindlar), eine Wüstung in der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Hupe oder Hupé ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Hupe, deutscher Hörfunkmoderator
 Christopher Hupe (* 1987), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Diedrich Hupe († 1498), deutscher Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Dirk Hupe (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Dirk Hupe (Künstler) (1960–2021), deutscher Künstler
 Erich Hupe (1932–1996), deutscher Rechtswissenschaftler
 Klaus Hupe (* 1928), deutscher Mediziner
 Jonas Hupe (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Lucie Hupe (1930–2010), deutsche Gewerkschafterin, Betriebsratsvorsitzende von Telefunken
 Pierre Hupé (1907–2003), französischer Paläontologe
 Robert Strausz-Hupé (1903–2002), amerikanischer Politikwissenschaftler und Diplomat